Filippus of Philippus is een van oorsprong Griekse eigennaam. De naam is een latinisering van het Griekse Philippos, dat zoveel betekent als "paardenliefhebber" (philos (φίλος) = vriend, hippos (ἵππος) = paard). Vernederlandste vormen zijn Filips (Philips) en Filip (Philip).

Cognomen
Als Romeins cognomen betekent Philippus "van de Philippi". Dragers ervan zijn:

Philippus I Arabs, keizer
Lucius Marcius Philippus, (doorverwijspagina)
Quintus Marcius Philippus, consul

Voornaam
De naam is als voornaam gedragen door een aantal belangrijke historische personen. In religieuze context is in het Nederlands de spelling met "f" gangbaar, verder doorgaans die met "ph".
Philippus I van Macedonië, koning van Macedonië
Philippus II van Macedonië, koning van Macedonië
Philippus III van Macedonië, koning van Macedonië
Philippus IV van Macedonië, koning van Macedonië
Philippus V van Macedonië, koning van Macedonië
Philippus (medekoning), broer van Perdiccas II van Macedonië

Filippus (apostel), apostel
Filippus (evangelist), evangelist
Filippus (tetrarch), tetrarch
Herodes Filippus, halfbroer van de tetrarch Filippus
Tegenpaus Filippus, tegenpaus
Filippus Neri, heilige

Cognomen
Jongensnaam